Peter Kjærsgaard-Andersen (1984) – arbitro di calcio danese
 Pia Kjærsgaard (1947) – politica danese